Кромино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кромино — деревня в Грязовецкий районе Вологодской области.
 Кромино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Кромино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Кромино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Кромино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Кромино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.